Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1962 года прошёл 3 — 4 февраля в Осло (Норвегия). Чемпионат проводился только среди мужчин на дистанциях 500 метров, 1500 метров, 5000 метров и 10000 метров. В соревнованиях приняли участие 35 конькобежцев из 12 стран. Чемпионом Европы стал представитель СССР Роберт Меркулов, призёрами — француз Андре Куприянофф и представитель СССР Борис Стенин.

Результаты 

 * = с падением
 NC = не отобрался на заключительную дистанцию
 NS = не вышел на старт на дистанции

Чемпионаты Европы по конькобежному спорту
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
1962 год в конькобежном спорте
Февраль 1962 года
Спорт в Норвегии в 1962 году
Международные спортивные соревнования в Осло
Чемпионаты Европы в 1962 году
Чемпионаты Европы в Норвегии